Běh na 10 000 metrů mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 4. srpna. Zvítězil Brit Mohamed Farah.

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 10000 metrů mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži 10000 metrů
Běh na 10 000 metrů